Фомин, Николай Максимович (слесарь) (1927 — 1988) — передовик советского электронного машиностроения, Герой Социалистического Труда. 
 Фомин, Николай Максимович (инженер) (род. 1937) — бывший главный инженер Чернобыльской АЭС.